«Балерина» () — предстоящий американский остросюжетный боевик, срежиссированный Леном Уайзманом по сценарию Шея Хэттена. Пятый по счёту фильм франшизы «Джон Уик». Главную роль исполнила Ана Де Армас. Также в фильме снялись Иэн Макшейн и Киану Ривз (камео).

Сюжет 
Опытная наёмница и по совместительству профессиональная балерина охотится на убийц своей семьи.

В ролях 
 Ана Де Армас — Балерина, женщина-убийца, которая охотится на убийц её семьи.
 Иэн Макшейн — Уинстон Скотт
 Лэнс Реддик — Харон
 Анжелика Хьюстон — Директор
 Гэбриэл Бирн
 Норман Ридус
 Каталина Сандино Морено
 Киану Ривз — Джон Уик (камео)

Производство 
В октябре 2018 года стало известно, что компания Lionsgate Films займётся разработкой фильма «Балерина» в жанре боевика и триллера, сценарий к которому написал . Фильм станет частью кинофраншизы «Джон Уик». В октябре 2019 года режиссёром фильма был назначен Лен Уайзман. В октябре 2021 года Ана Де Армас начала переговоры по участию в съёмках в главной роли. 8 ноября 2022 года стало известно, что в фильме снимутся Иэн Макшейн и Киану Ривз. Позднее к актёрскому составу присоединились Анжелика Хьюстон, Лэнс Реддик, Гэбриэл Бирн, Норман Ридус и Каталина Сандино Морено.

Съёмки фильма начались 7 ноября 2022 года в Праге.

Примечания 

Фильмы Lionsgate Films
Фильмы Summit Entertainment
Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы о мести
Фильмы на английском языке
Фильмы Лена Уайзмэна